Il singolare del torneo di tennis Torneo Mallorca III 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Iryna Kurjanovič che ha battuto in finale Sofija Kovalec 6-2, 6-3,

Teste di serie 

 Anna Floris (semifinali)
 Magda Linette (primo turno)
 Iryna Kurjanovič (campionessa)
 Julia Schruff (primo turno)

 Séverine Beltrame (secondo turno)
 Lenka Juríková (quarti di finale)
 Elica Kostova (quarti di finale)
 Natalie Piquion (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Mallorca III 2011